Glottrasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Glottrasjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,  (14,1 ha)
Glottrasjön, Närke, sjö i Hallsbergs kommun,  (1,11 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn